Гіфодерма (Hyphoderma) — рід грибів родини мерулієві (Meruliaceae). Класифіковано у 1849 році.

Види 
До роду Hyphoderma 102 види:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 — P.447

Роди грибів
Мерулієві